Salvestro del Pollaiuolo (tätig 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts) war ein italienischer Goldschmied.

Salvestro del Pollaiuolo war ein vermutlich jüngerer Bruder des Antonio del Pollaiuolo. Die Kenntnis über Salvestro ist der Fachwelt erst seit den 1980er-Jahren bekannt, nachdem von Doris Carl publizierte Dokumente aufgefunden wurden, aus denen hervorgeht, dass er als Goldschmied in der Werkstatt seines Bruders Antonio tätig war. Es ist zu vermuten, dass er seine Ausbildung durch Antonio erhalten hat, der ebenfalls Goldschmied war.

Über Salvestro del Pollaiuolo ist sonst nichts bekannt.

Literatur 
 Doris Carl: Zur Goldschmiedefamilie Dei mit neuen Dokumenten zu Antonio del Pollaiuolo und Andrea del Verrocchio, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXVI, 2, 1982

Goldschmied
Historische Person (Italien)
Geboren im 16. Jahrhundert
Gestorben im 16. oder 17. Jahrhundert
Mann